Rham ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Richard Rham (~1600–1663), deutscher Prämonstratenser und Diplomat

Siehe auch:
 Rham-Plateau